Arturo Colautti, (1851-1914), journaliste, écrivain, poète et librettiste italien ;
 Piergiorgio Colautti (1934-), peintre et sculpteur italien ;
 Ricardo Colautti (1937-1992), écrivain argentin ;
 Roberto Damián Colautti (1982-), footballeur international israélien d'origine argentine.